Wegen in Nederland:
Provinciale weg 232 (N232) van Haarlem naar Amstelveen
Provinciale weg 205 (N205) tussen Haarlem en de A9
Rijksweg 9 (A9) tussen de N205 en Amstelveen
de weg die door de Stationspleintunnel aan de voorzijde van het Station Leiden Centraal loopt